Niektóre parafie pod wezwaniem św. Marii Magdaleny:
 parafia św. Marii Magdaleny w Bełku
 parafia św. Marii Magdaleny w Bielszowicach
 parafia św. Marii Magdaleny w Brzyskach
 parafia św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym
 parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie
 parafia św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu
 parafia św. Marii Magdaleny w Elblągu
 parafia św. Marii Magdaleny w Gniazdowie
 parafia św. Marii Magdaleny w Gorzanowie
 parafia św. Marii Magdaleny w Koninie
 parafia św. Marii Magdaleny w Koszycach
 parafia św. Marii Magdaleny w Krakowie
 parafia św. Marii Magdaleny w Kurzętniku
 parafia św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
 parafia św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
 parafia św. Marii Magdaleny we Lwowie
 parafia św. Marii Magdaleny w Łęcznej
 parafia św. Marii Magdaleny w Poroninie
 parafia św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej w Przemyślu
 parafia św. Marii Magdaleny w Pszczewie
 parafia św. Marii Magdaleny w Puławach
 parafia św. Marii Magdaleny w Rabce
 parafia św. Marii Magdaleny w Radomsku
 parafia św. Marii Magdaleny Pokutnicy i św. Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach
 parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie
 parafia św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Szczepanowie
 parafia św. Marii Magdaleny w Tychach
 parafia św. Marii Magdaleny w Warszawie
 parafia św. Marii Magdaleny w Wawrzyszewie
 parafia św. Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim

Zobacz też 
 kościoły pod tym wezwaniem
 Maria Magdalena

Maria Magdalena, św.